

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Błonia – część miasta Gdańsk
 Błonia – część miasta Ropczyce
 Błonia – część wsi Siedlec w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Błonia – część wsi Staniątki w woj. małopolskim, w pow. wielicki, w gminie Niepołomice
 Błonia – część wsi Zaborów w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Błonia – część wsi Skrzyszów w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów

Inne 
 Błonia – park miejski w mieście Kraków
 Bielskie Błonia

Zobacz też 
 Błonie